Шотландский Премьер Дивизион 1987/1988 () — 91-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 8 августа 1987 года и закончился 7 мая 1988 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Результаты чемпионат Шотландии на statto.com 
 Чемпионат Шотландии на rsssf.com

1987/1988
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1987 году
Спорт в Шотландии в 1988 году